Angela Montenegro a Dr. Csont című amerikai filmsorozat (eredeti címén: Bones) egyik főszereplője. Megformálója Michaela Conlin.

Karakter
Angela Montenegro egyike Dr. Temperance Brennan csapatának. Eredeti foglalkozása szerint művész, rendkívül tehetségesen rajzol.Emellett jól ért a komputerekhez is, így nem csoda, hogy feladata a csontvázak, koponyák 3D-s vizuális rekonstrukciója számítógép segítségével. 
Angela igazi belevaló, vagány csaj, aki szereti az életet, a bulikat ,a pasikat és a csajokat. A csapatból neki van a legnagyobb szíve, így néha nehezen viseli, hogy halottakkal kell dolgoznia.
Ugyanakkor empátiája másokkal szemben gyakran segítségére van, így hasznos tanácsokkat tud adni Dr. Brennan-nek. Egyébként Angela Bones egyetlen igazi barátnője, ők ketten mindent meg tudnak beszélni egymással.

Érdekességek 
Angela édesapja a ZZ Top nevű zenekar gitárosa/énekese, Billy Gibbons.
Bonest rendszeresen Sweetie-nek, azaz Édesemnek szólítja.
Nyiltan biszexuális beállítottságú.

Források 
 IMDb 
 http://bones.wikia.com/wiki/Angela_Montenegro

Filmszereplők